Chelazzi – cognome italiano
 Tito Chelazzi – pittore italiano